Anatomie steht für:

 Anatomie, die Lehre vom äußeren und inneren Aufbau eines menschlichen oder tierischen Körpers 
 Lehrstätte für Anatomie, siehe Anatomisches Institut
 Pflanzenanatomie, siehe Phytotomie
 Anatomie (Film), deutscher Spielfilm (2000)
 Anatomie 2, deutscher Spielfilm (2003)
 Anatomie einer Entführung, US-amerikanisch-deutsches Filmdrama (2004)
 Anatomie eines Mordes, Kriminalroman 1958 von Robert Traver
 Anatomie der menschlichen Destruktivität, sozialwissenschaftliches Werk von Erich Fromm

Siehe auch:
 Alte Anatomie